Санта Марија дел Ваље има више значења:

 Санта Марија дел Ваље (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Марија дел Ваље (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику